Guillermo de los Países Bajos (La Haya, 4 de septiembre de 1840 - París, 11 de junio de 1879) fue el hijo mayor del Guillermo III de los Países Bajos y de la princesa alemana Sofía de Wurtemberg. Era el heredero al trono de los Países Bajos.

Primeros años 
Familiarmente le llamaban "Wiwill". Cuando nació era el tercero en la sucesión al trono holandés y el 18º en la sucesión al trono británico. Un mes después, el 7 de octubre de 1840 su bisabuelo, el rey Guillermo I de los Países Bajos, abdicó del trono neerlandés debido a su desacuerdo con lo establecido en el Tratado de Londres de 1839, que reconocía la independencia de Bélgica, que anteriormente pertenecía al reino de los Países Bajos. Aparte, Guillermo I tenía la intención de casarse con una noble católica, Enriqueta d´Oultremont. En 1849, tras la muerte de su abuelo Guillermo II de los Países Bajos y el ascenso al trono de su padre, Guillermo III, el príncipe Guillermo se convirtió en el heredero aparente para continuar la dinastía de Orange-Nassau.

Guillermo tenía dos hermanos menores, Mauricio y Alejandro. En 1850 Mauricio murió a la edad de seis años. La educación del Príncipe Guillermo fue de estilo victoriano. Recibió su educación intelectual en parte de su gobernador, el noble Eduardo de Casembroot, quien también lo acompañó durante los años 1851-1854 en el Instituto Noorthey y de L.A.te Winkel, quien en ese momento estaba afiliado al Stedelijk Gymnasium Leiden. 
La educación victoriana de Guillermo resultó un desastre. Su tutor en el instituto Noorthie le castigaba severamente porque se masturbaba, algo que llenó su carácter de traumáticos sentimientos de vergüenza y culpa. Pero según decían sus educadores poseía una mente perspicaz e inteligente.

Desde 1854 visitó la Universidad de Leiden para un estudio que duraría casi dos años. El 25 de diciembre de 1855, sus padres firmaron un acuerdo informal para la separación legal. Se acordó que Guillermo sería puesto bajo la autoridad de su padre, con la obligación de visitar a su madre regularmente. Fue galardonado con un doctorado honorario en Leiden en junio de 1858. 

Luego se fue a París. Su madre escribió al respecto el 30 de diciembre de 1859: "Mi hijo mayor está en París ... Piensa más en la diversión que en la verdadera alegría. Parece que a los jóvenes de hoy no les importa más que el placer".

Vida posterior y muerte 
El 19 de febrero de 1863, fue nombrado general de infantería y teniente almirante. A pesar de estas posiciones, a menudo se veía desempleado y se iba a París nuevamente. Guillermo se convirtió en presidente honorario de la Federación de Resiliencia, fundada en 1867, una colección de cinco mil voluntarios marciales que abogaron por un gobierno nacional más autocrático dirigido por el rey. 

En el verano de 1870, Guillermo fue nombrado comandante en jefe del ejército en el campo.  Como tal, elaboró un plan para la movilización general de las fuerzas armadas neerlandesas en respuesta a la Guerra Franco-Prusiana y en consulta con el Ministro de Guerra Van Mulken. Como se temía que toda Europa estaría involucrada en la guerra y también se sospechaba que Prusia atacaría a los Países Bajos para formar un segundo frente contra Francia desde el norte, en agosto se celebró una reunión del personal militar por iniciativa del príncipe. invertido para discutir este tema. El 22 de septiembre de ese año, a petición propia, fue dado de baja honorablemente como comandante en jefe. Una razón de su solicitud de despido fue que su padre no lo involucró en todas las decisiones. 

Alicia, la segunda hija de la reina Victoria, apareció brevemente en la foto para casarse con él, pero su mala reputación ya había acelerado al Príncipe Guillermo y la Reina Victoria no vio nada. La Gran Duquesa María Alexandrovna, hija del zar Alejandro II de Rusia, también parecía adecuada, pero tampoco pudo casarse. "La esposa del granjero no me quiere", dijo el príncipe cuando regresó de San Petersburgo. Pero él tampoco estaba interesado. 

Después de un proyecto fracasado, el príncipe se enamoró de una noble llamada Matilde de Limburg-Stirum. La relación entre el príncipe y sus padres fue muy problemática porque se negaron a aceptar a Matilde como su novia. Para la familia real neerlandesa, un matrimonio entre un miembro suyo holandés y un miembro de la nobleza era desigual e inaceptable. Posiblemente también influyó el hecho de que Guillermo III hubiera tenido un romance con la madre de Matilde, y temiera que ésta fuese hermanastra del príncipe Guillermo. 

Desengañado, Guillermo se volvió a París, donde se sumergió en una vida de sexo, alcohol y juegos de azar. Enriqueta Hauser, su amante parisina, le dio al príncipe de Orange el nombre de Limón, debido al color amarillento de su piel, y los periódicos parisinos recogieron el apodo y llamaron a Guillermo el Príncipe de Limón cuando informaban sobre su estilo de vida escandaloso y decadente. Estos excesos provocaron la muerte del príncipe Guillermo a los 38 años en su apartamento en la rue Auber, cerca de la ópera de París, debido a una combinación de tifus, cirrosis y otras complicaciones en el hígado y un completo agotamiento físico. El 26 de junio de 1879 su cuerpo fue enterrado en la cripta real neerlandesa de la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk) de Delft. Sin embargo, no había perdido toda su posición social en París. En su ataúd iba una corona de flores enviada por la emperatriz Eugenia de Francia y de Eduardo, príncipe de Gales (posteriormente Eduardo VII del Reino Unido). Tras la muerte de Guillermo su hermano Alejandro se convirtió en el príncipe de Orange y heredero al trono neerlandés. Sin embargo, también murió antes que su padre Guillermo III, que quedó sin herederos directos y contrajo segundas nupcias con Emma de Waldeck-Pyrmont. Los Estados Generales de los Países Bajos convirtieron a su hermanastra Guillermina (hija del segundo matrimonio de Guillermo III) en la heredera a la corona. Hasta 1884 la Ley Sálica se mantuvo en los Países Bajos. Guillermina sucedió a Guillermo III en 1890.

Ancestros 

Casa de Orange-Nassau
Guillermo de Orange (1840-1879
Príncipes de los Países Bajos
Fallecidos por tifus
Príncipes de Orange
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nacidos en La Haya
Caballeros de la Orden del Elefante
Fallecidos en París